Jabalpur, ciutat de Madhya Pradesh.
 Divisió de Jabalpur (Madhya Pradesh).
 Districte de Jabalpur (Madhya Pradesh).